Nord-Aviation (сокращение от Société nationale de constructions aéronautiques Nord-Aviation) — ныне не существующая французская государственная авиастроительная компания. Была создана 1 октября 1954 года. после приобретения фирмой SFECMAS (ранее Air Arsenal) объединения SNCAN. Переименована в Nord Aviation в январе 1958 года.

Название «Nord» также используется как общее название для обозначения лёгкого самолёта «Pingouin» (см. илл.)

Компания базировалась в центре Франции, на месте аэропорта Бурж, в департаменте Шер.

В 1970 году Nord Aviation объединилась с Sud Aviation и SEREB для создания Национальной корпорации аэрокосмической промышленности (SNIAS), позже переименованной в Aérospatiale и, в конечном итоге, объединённой в европейский Airbus в 2000 году.

Производство самолетов (для SNCAN и Nord Aviation) 

Данные от: SNCAN и Nord

Ракеты 

 AS-30

См. также 
 Sud-Aviation

Примечания

Ссылки 
 Техника компании Nord Aviation на сайте Aviafrance
 Самолёты SNCAN и Nord Aviation на сайте «Уголок неба»

Авиастроительные компании Франции
Nord Aviation